

Pessoas
Johnny Hodges
David Hodges
James Hovis Hodges

Localidades
Hodges (Carolina do Sul)
Hodges (Alabama)

Outros
Jonas Hodges
Clara Rose Hodges

Desambiguação